Tetróxido de chumbo (Pb3O4)
 Óxido de chumbo (II) de fórmula PbO
 Óxido de chumbo (IV), de fómula PbO2

Óxidos
Compostos de chumbo